Рейс 800 авіакомпанії Trans World Airlines може мати наступні значення:
 
 Авіакатастрофа Boeing 747 17 липня 1996 року під Нью-Йорком із-за корткого замикання неізольованої електропроводки: 230 загиблих.